2 miejscowości w Polsce: 
 Nasiłów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Janowiec 
 Nasiłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Paprotnia